Schrammbach ist ein Gewässername:

 Schrammbach (Mühlbach), linker Oberlauf des Mühlbachs (zur Salzach in Mitterberghütten) bis in Mühlbach am Hochkönig, Bezirk St. Johann im Pongau, Salzburg
 Schrammbach (Wiedmaisgraben), im Wiedmais aussetzender linker Zufluss des Wiedmaisgrabens (zum Kanal von der Götzinger Ache zum Schinderbach) nahe Wiedmais, Stadt Laufen, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern

Siehe auch:
 Schrambach
 Schrammenbach